Scoresbysund albo Scoresby Sund – duńska nazwa następujących obiektów geograficznych położonych na terytorium Grenlandii:

 Ittoqqortoormiit – miasto
 Kangertittivaq – fiord